La Coppa CECAFA 2019 è stata la 40ª edizione del torneo. Si è svolta in Uganda dal 7 al 19 dicembre 2019. Il titolo è andato all'  battendo in finale l' per 3-0.

Partecipanti

Fase a gruppi

Girone A

Classifica

Risultati

Girone B

Classifica

Risultati

Fase a eliminazione diretta

Semifinali

Finale 3º - 4º posto

Finale 

Calcio nel 2019